Пе́сенка — уменьшительное или ироническое от пе́сня; маленькая, короткая, несерьёзная или шуточная песня, иногда — детская или сочинённая для детей. Песенкой может также называться небольшое стихотворение или стилизация.

 Песенка — река в Ленинградской области

Песни с названием «Песенка» 

 «Песенка» — песня в жанре евродэнс из репертуара группы «Руки вверх!»
 «Песенка про трубачей» — из телефильма «О бедном гусаре замолвите слово» (стихи М. Савояров, музыка А. Петров)
 «Песенка военных корреспондентов» — она же «Корреспондентская застольная»
 «Песенка гусара» — она же «Когда мы были на войне…»
 «Песенка первоклассника» — песня из репертуара Аллы Пугачёвой, она же «То ли ещё будет»
 «Песенка про меня» — песня из репертуара Аллы Пугачёвой, она же «Так же, как все»
 «Песенка о медведях» — песня из фильма «Кавказская пленница»
 «Песенка о морском дьяволе» — песня из фильма «Человек-амфибия», она же «Эй, моряк!»
 «Песенка о сентиментальном боксёре» — песня из репертуара Владимира Высоцкого
 «Песенка о снежинке» — песня из фильма «Чародеи»
 «Песенка Роберта» — советская песня 1936 года из фильма «Дети капитана Гранта»
  «Песенка студента» — песня из репертуара Игоря Иванова, она же «Из вагантов»

Фильмы с названием «Песенка» 

 «Новогодняя песенка Деда Мороза» — советский мультфильм 1982 года
 «Песенка в лесу» — советский мультфильм 1967 года
 «Песенка для канарейки» — белорусский мультфильм 2002 года
 «Песенка мышонка» — советский мультфильм 1967 года
 «Песенка радости» — советский мультфильм 1946 года

См. также 

 Запрещённые песенки
 Поющие гитары
 Поющие сердца
 Тонадилья